

Prénom 
Betty est un prénom féminin diminutif d'Élisabeth, il est fêté le 17 novembre.

Il a pour variantes Bess, Bessie, Bessy, Beth, Bethy, Betsy, Bettie et Bettina.

Œuvres 

littérature
 Betty, un roman de Georges Simenon, paru en 1961 ;
 Bettý, un roman d'Arnaldur Indriðason, paru en 2003 ;
 Betty, un roman de Tiffany McDaniel, paru en 2020 ;
 , plusieurs bandes dessinées ;
 Betty, la fleur qui voulait devenir un arbre, un livre jeunesse de Lucie Adoud, illustré par Ellynn Vanet, paru en 2021.

cinéma et télévision
 Betty, un court métrage grec réalisé par Dimitris Stavrakas en 1979 ;
 Betty, un film français réalisé par Claude Chabrol en 1992 ;
 Betty, un film américain réalisé par Richard Murphy en 1997 ;
 Nurse Betty, un film germano-américain réalisé par Neil LaBute en 2000 ;
 Atomic Betty, une série télévisée d'animation canadienne créée en 2004 ;
 Ugly Betty, une série télévisée américaine créée en 2006 ;
 Betty Barbote dans un Bain de Bites, une comédie érotique créée en 1972 ;
 Betty, une série télévisée américaine créée en 2020 ;

musique
 Betty, un album du groupe Helmet, sorti en 1994 ;
 Betty, un single de Taylor Swift, sorti en 2020.

Patronyme 

  (1791-1874), un acteur américain ;
 Willie Betty Newman (1863-1935), un peintre américaine.

Divers 
Betty peut aussi désigner :
 Betty, le surnom donné par les Américains à l'avion bombardier Mitsubishi G4M ;
 Betty, un voilier anglais.

Référence

Voir aussi 
 Betty et Barney Hill, une affaire qui eut lieu aux États-Unis en 1961, le premier cas allégué d'enlèvement par des extraterrestres
 Betty Goes Green, un groupe belge de rock
 Go Betty Go, un groupe américain de punk rock